nyenyec nyelv
 nyenyec nép
 Nyenyecföld